Stati Uniti d'America
Gandy – census-designated place della Contea di Pinellas, Florida
Gandy – villaggio della Contea di Logan, Nebraska